Das Adjektiv ukrainisch bezieht sich auf:

 das Land Ukraine
 das Volk der Ukrainer
 die ukrainische Sprache
 die ukrainische Küche

Das Substantiv Ukrainisch bezeichnet:
 die ukrainische Sprache